Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2012 среди юношей до 19 лет — второй раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2012.

25 команд поделены на 7 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Победители групп проходят в финальный раунд. Жеребьевка элитного раунда прошла 29 ноября 2011 в Ньоне, Швейцария. Матчи прошли с 23 по 31 мая 2012 года.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)